O Campeonato Roraimense de Basquetebol realizado pela Federação Roraimense de Basketball é dividido nas seguintes Categorias:
 Campeonato.Juvenil - Masc/Fem.
 Campeonato Infanto - Masc/Fem.
 Campeonato Mirim Masc/Fem.
 Campeonato Cadete Masc/Fem.(16 anos)
 Campeonato Infantil Masc/Fem.(14 anos)
 Campeonato Pré-mirim Masc/Fem.(12 anos)
 Campeonato Adulto Fem/Masc.

Links 
 BASQUETE DO FUTURO EM RORAIMA COMEÇA NESTA 4ª

Roraimense
Basquetebol de Roraima
Competições desportivas de Roraima